Allsvenskan i handboll 1952/1953 vanns av IFK Kristianstad, som därmed även blev svenska mästare då segrarna i Sveriges högsta division från och med denna säsong även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Carl-Erik Stockenberg, IFK Kristianstad - 18 matcher, 74 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1952
Sport i Sverige 1953
1952/1953
Handbollssäsongen 1952/1953